

Personnalité

Brent Gauvreau (1980-), est un joueur de hockey sur glace canadien.
Claude Gauvreau, (Montréal,  - ) était un poète dramaturge et un critique d'art engagé.
Jean-Marie Gauvreau est un artiste et professeur québécois né à Rimouski, le  et décédé en 1963.
Joseph Gauvreau (1870-1943), médecin, hygiéniste et journaliste canadien (québécois). 
Pierre Gauvreau (peintre) (Montréal,  - ) est un peintre, un auteur et un cinéaste québécois. 
Pierre Gauvreau (architecte) est un architecte, ingénieur et maçon québécois.

Lieu
 Gauvreau–Petit-Tracadie, village du Nouveau-Brunswick, au Canada.
La réserve écologique Marcelle-Gauvreau est située à 22 km au nord-ouest de Sacré-Cœur,